Andreas Leitgeb ist der Name folgender Personen:

* Andreas Leitgeb (Politiker) (* 1962), österreichischer Politiker (NEOS)
 Andreas Ludwig Leitgeb (um 1683–1751), österreichischer Jurist, Beamter und Bürgermeister von Wien